Андреа Вассалло (, —) — мальтійський архітектор-еклектик. Він проектував будівлі в різних стилях, включаючи неокласицизм, неорококо, неоготику, модерн та неороманський стиль. Його шедевром є базиліка Діви Марії Та'Піну в Гоцо, а серед інших помітних робіт — куполи парафіяльних церков Хамрун та Сіґґієві, Вілла Роза та зруйнований зараз Каса Саїд.

Біографія 

Вассалло народився в місті Лука 2 січня 1856 року. Спочатку він працював скульптором з каменю. До 1887 р. він брав участь у багатьох аспектах будівельної галузі, включаючи проєктування, будівництво або реконструкцію різних споруд та споруд різними меценатами. Він вступив на державну службу 21 грудня 1887 р., зайнявши посаду в канцелярії робіт покійного Вебстера Полсона. У 1892 році його прийняли до Інституту британських інженерів-будівельників за рекомендацією сера Лінторна Сіммонса та сера Осберта Чадвіка. Він став стипендіатом Королівського інституту британських архітекторів у 1907 році, і нарешті отримав сертифікат землевпорядника та архітектора 7 листопада 1908 р. Це було засуджено Istituto dei Periti, оскільки Вассалло ніколи офіційно не вивчав архітектуру.

Вассалло був нагороджений орденом святого Григорія Великого папою Пієм X за його заслуги під час Євхаристійного конгресу 1913 року, для якого він сконструював трибуну .

Роботи 

Вассалло проєктував або брав участь у будівництві багатьох будівель та споруд, включаючи лікарні, школи, майстерні та будинки. Використовував різні архітектурні стилі протягом усієї своєї кар'єри. Однією з його помітних робіт була оранжерея з кованого заліза в Ботанічному саду Арготті, яка була побудована десь до 1907 року. Це була унікальна споруда на Мальті, але згодом її зруйнували через високі витрати на обслуговування. Вассалло також розробив державну початкову школу Сліми в стилі неокласицизм, яка була побудована приблизно в 1908–10 рр. 

Житлові будинки, розроблені Вассалло, включають неоготичний будинок, розташований біля собору Мдіна. Його дизайн був добре сприйнятий громадськістю, але він також зазнав критики, оскільки його стиль не добре поєднувався з оточенням. Він також спроектував два будинки в стилі модерн, які були побудовані в 1920-х роках: Вілла Роза в Сент-Джуліана і тепер зруйнований Каса Саїд у Слімі.

У 1920-х Вассалло виграв конкурс на проектування купола парафіяльної церкви Св. Кахетана в Хамруні, який в кінцевому підсумку буде побудований у 1953–55 рр. під керівництвом Гузе Д'Амато. Незважаючи на те, що він був побудований після його смерті, купол був побудований за його оригінальними конструкціями зі структурними перетвореннями, зробленими Д'Амато. Це вважається одним з найкращих куполів на Мальті. Вассалло також спроектував купол церкви Святого Миколая в Сіґґієві (1919 р.), Церкву Мадонни таль-Ерби в стилі неорококо в Біркіркарі та неороманську базиліку Діви Марії Та'Піну в Гозо. Остання будівля вважається шедевром Вассалло через її монументальність та хитромудрий дизайн, хоча іноді критикують як чужу в навколишніх будівлях.

Він сконструював численні видатні вікторіанські таунхауси 19 століття в  в Рабаті, Мальта.

Вассалло помер 28 січня 1928 року в лікарні Замміта Клаппа, яку він сконструював у 1910 році. Його син Едвін Вассалло також був архітектором. Спадщина Васалло іноді не помічається, оскільки багато його будівель часто неправильно приписуються іншим архітекторам.

За словами Едварда Саїда, Вассалло

    «був еклектичним мальтійським архітектором, який брав участь у проектуванні та будівництві багатьох будівель і споруд, включаючи лікарні, школи, майстерні та будинки, використовуючи різні архітектурні стилі протягом усієї своєї кар'єри. У Слімі він сконструював чарівний особняк в стилі модерн Каса Саїд на набережній Сліми (тепер знесена); спроектував неокласичну державну початкову школа Сліми, яка була побудована в 1908–1910 рр.; всі салезіанські будівлі; лікарню Замміта Клаппа в 1910 р. Інші помітні досягнення — проектування базиліка Діви Марії Та'Піну в Гозо, куполи парафіяльних церков Хамрун і Сіґґієві та Вілла Роза в стилі модерн у Сент-Джуліансі з мініатюрною вежею -кум-бельведер.».

Примітки

Посилання 

Архітектура Мальти
Уродженці Мальти
Архітектори модерну
Кавалери ордена Святого Григорія Великого